Большая Можга — деревня в Вавожском районе Удмуртии.

География 
Деревня находится в 12 км от центра района.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Вавожскому сельскому поселению Вавожского района Республики Удмуртия.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вавожского района